Чемпионат мира по фигурному катанию 1968 года был проведён Международным союзом конькобежцев 27 февраля — 3 марта в Женеве (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира остались победители предыдущего чемпионата мира: среди женщин представитель США Пегги Флеминг, среди мужчин представитель Австрии Эммерих Данцер, среди пар представители СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов, представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд в танцах.

На чемпионате впервые приняли участие фигуристы представлявшие Африку.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

*WD = Снялись с соревнований из-за травмы

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1968
Международные спортивные соревнования в Женеве
Февраль 1968 года
Март 1968 года